Bruno Midali – calciatore italiano
 Celestino Midali – ex biatleta italiano
 Roberta Midali – sciatrice alpina italiana